en République de Sakha en Russie
 Aldan, une localité ;
 Aldan, un cours d'eau ;
 massif de l'Aldan (également appelé plateau de l'Aldan) ;
 monts Aldan-Outchour ;

aux États-Unis
 Aldan, une localité du comté de Delaware en Pennsylvanie.

Voir aussi